Kvalet till VM i snooker 2015 spelades i tre omgångar mellan 8 och 15 april 2015 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. I första omgången mötte spelarna rankade 17–80 de som rankades 81 och lägre (a=amatör i sammanställningen). De 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen och motståndarna bestämdes genom lottning.

Alla matcher spelades i bäst av 19 frames

Källor
snooker.org

2015
2015 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2015